Kazimierz Roch Dmochowski (1780–1851) – duchowny katolicki, arcybiskup metropolita mohylewski
 Kazimierz Dmochowski (1900–1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Przypisy